Marcus Antistius Labeo, dit Labéon, est un jurisconsulte du temps d'Auguste.
 Antistius (préteur) calomnia l'empereur Néron par écrit (voir Publius Clodius Thrasea Paetus).
 Caius Antistius Reginus, un des légats de Jules César en Gaule.
 Lucius Antistius Burrus, un des gendres de Marc Aurèle

Voir aussi 
 Antistia (nomen)